Belgio
 Museo di belle arti  – museo di Gand
 Francia
 Museo delle Belle Arti  – museo di Bordeaux
 Museo delle belle arti di Digione  – museo di Digione
 Musée des Beaux-Arts  – museo di Lilla 
 Museo di Belle Arti di Lione  – museo di Lione
 Museo di Belle Arti di Rouen – museo di Rouen
 Lettonia
 Museo nazionale delle belle arti  – museo di Riga
 Malta
 Museo di Belle Arti  – museo della Valletta
 Spagna
 Museo di Belle Arti di Valencia (in spagnolo Museo de Bellas Artes, in valenciano Museu de Belles Arts) – museo di Valencia
 Museo di belle arti di Granada – museo di Granada
 Stati Uniti d'America
 Houston Museum of Fine Arts  – museo di Houston 
 Ungheria
 Museo di belle arti  – museo di Budapest

Pagine correlate 
 Musée des Beaux-Arts
 Museo nazionale delle belle arti